Ludzie:
 Edwin McCain (ur. 1970) – amerykański gitarzysta
 John McCain (1936-2018) – amerykański polityk, senator z Arizony
 John S. McCain Jr. (1911-1981) – admirał amerykański, ojciec senatora
 John S. McCain Sr. (1884-1945) – admirał amerykański, dziadek senatora, ojciec Johna S. juniora

Inne znaczenia:
 McCain Foods Limited